Ива́н Дорофе́ев:
 Дорофеев, Иван Дмитриевич (1916—1987) — советский учёный, инженер-контр-адмирал.
 Дорофеев, Иван Николаевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.